EDRI steht für:
 Flugplatz Linkenheim (ICAO-Code)

EDRi steht für:
 European Digital Rights, eine internationale Vereinigung von Bürgerrechtsorganisationen

Edri steht für:
 Edri (Libyen), frühere und teilweise noch gebräuchliche Transkription von Adiri, einer Oase in der Sahara

Edri ist der Familienname folgender Personen:
 Kfir Edri (* 1976), israelischer Fußballspieler
 Shlomi Edri (* 1982), israelischer Fußballspieler

Abkürzung